Deux navires et une base navale de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Cochrane, nommés d'après l'amiral Thomas Cochrane :
 HMS Cochrane, un croiseur cuirassé de la classe Duke of Edinburgh lancé en 1905 et échoué en 1918
 HMS Cochrane, un , anciennement un croiseur marchand armé, commissionné en 1914 et acheté en 1915 en tant que HMS Ambrose, mais renommé en HMS Cochrane en 1938 avant d'être détruit en 1946
 HMS Cochrane, une base navale commissionnée en 1938 et finalement fermée en 1996

Cochrane